Příjmení Schleicher nosí více významných osobností:

 Andreas Schleicher (* 1964) – německý statistik a vědec v oblasti vzdělávání
 August Schleicher (1821–1868) – německý jazykovědec
 Kurt von Schleicher (1882–1934) – poslední říšský kancléř Výmarské republiky
 Thomas Schleicher (1972–2001) – reprezentant Rakouska v judu